Сезон «Атлетіко» (Мадрид) 2011—2012 - 106-й за ліком сезон футбольного клубу Атлетіко (Мадрид) і його 75-й сезон у найвищому дивізіоні іспанського футболу. Охоплює період від 1 липня 2011 до 30 червня 2012 року.

Окрім змагань Ла-Ліги клуб взяв участь у Лізі Європи УЄФА, розпочавши турнір з третього кваліфікаційного раунду через сьоме місце в Ла-Лізі 2010—2011. Змагання в Копа-дель-Рей клуб розпочав зі стадії 1/16 фіналу, де його переміг клуб Сегунди Б Альбасете 3–1 за сумою двох матчів. 9 травня 2012 року клуб виграв Лігу Європи, перемігши у фіналі Атлетік Більбао 3–0. Це був перший титул для головного тренера Дієго Сімеоне, який у грудні змінив на цій посаді Грегоріо Мансано.

Форма 
Постачальник: Nike / Головні спонсори: Rixos Hotels, Huawei (обидва тимчасово) / Back Sponsor: Kyocera

Гравці

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Пішли

За клуб

Командна статистика 

Нотатка:Курсивом позначено гравців, що полишили клуб.

Востаннє оновлено: 22 лютого

Змагання

Передсезонні

Міжсезонні товариські

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки за туром

Матчі 

Час початку вказано за ЦЄЧ.

Копа-дель-Рей 

Час початку вказано за ЦЄЧ.

1/16 фіналу

Ліга Європи УЄФА 

Час початку вказано за ЦЄЧ.

Третій кваліфікаційний раунд

Раунд плей-оф

Груповий турнір

Плей-оф

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Фінал

Див. також 
кубок Іспанії з футболу 2011—2012
ла-Ліга 2011—2012
ліга Європи УЄФА 2011—2012

Примітки

Посилання 
 
2011–12 Atlético Madrid season at ESPN

Атлетіко Мадрид
Сезони «Атлетіко» (Мадрид)